MDG est un code, qui signifie :
 Madagascar, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 Air Madagascar, selon le code OACI des compagnies aériennes,
 Millennium Development Goals : Objectifs du millénaire pour le développement.
MDG, pour Musikproduktion Dabringhaus und Grimm, est aussi le nom d'un label discographique allemand spécialisé dans la musique classique.
Code